Bischofstein ist der Name von:

 Bisztynek, Stadt im Ermland, Polen
 Skály, Ortsteil der Stadt Teplice nad Metují, Okres Náchod, Tschechien
 Burg Skály im Ortsteil Skály (siehe vorstehend)
 Burg Bischofstein bei Hatzenport
 Burg Bischofstein (Schweiz), Burgruine  bei Böckten, Schweiz
 Burg Stein (Thüringen) (auch Bischofstein genannt), abgegangene Höhenburg bei Lengenfeld unterm Stein, Eichsfeld
 Schloss Bischofstein bei Lengenfeld unterm Stein, Eichsfeld
 Amt Bischofstein, kurmainzischer Verwaltungsbezirk im Eichsfeld
 Bischofstein (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Biskopsstenen